Widbir ist der ukrainische Vorentscheid für den Eurovision Song Contest und steht für:
 Widbir 2018
 Widbir 2019
 Widbir 2020
 Widbir 2022

Siehe auch:
 Ukraine beim Eurovision Song Contest